Ке́йсі () — англомовне прізвище та ім'я а також, топонім.

Прізвище 
 Боб Кейсі-молодший (;  1960) — американський політик-демократ.
 Вільям Кейсі (; 1913—1987) — 13-й Директор Центральної розвідки США (1981—1987), керівник виборчої кампанії Рейгана.
 Двайн Кейсі (;  1957) — американський професійний баскетбольний тренер.
 Джон Кейсі (; 1962) — американський хокеїст.
 Джон Кейсі (; 1820—1891) — ірландський математик.
 Джордж Кейсі (;  1948) — американський воєначальник,
 Едгар Кейсі (; 1877—1945) — американський ясновидець і лікар.

Ім'я 
 Кейсі Аффлек (; 1975) — американський актор.
 Кейсі Ваятор (; 1951) — американський культурист 1960—1970-х рр.
 Кейсі Деллаква (; 1985) — австралійська тенісистка.
 Кейсі Сміт (; 1990) — ірландська співачка.
 Кейсі Стоунер (; 1985) — колишній австралійський мотогонщик.
 Кейсі Тола (; 1992) — албанська співачка.
 Кейсі Цісик () — псевдонім Квітки Цісик.

Топоніми

Кейсі — округ (графство) у штаті Кентуккі
 Кейсі — місто, штат Іллінойс
 Кейсі — місто, штат Айова
 Кейсі — місто, штат Вісконсин

 Кейсі — містечко у штаті Вайомінг (США).

 Кейсі — місто, штат Південна Кароліна
 Кейсі — переписна місцевість, штат Кентуккі

Інше 
 Кейсі () — постійна науково-дослідна антарктична станція Австралії.